La cinquantième saison dUniversity Challenge'' est diffusée sur la BBC Two tous les lundis à partir du . Elle est animée par Jeremy Paxman.

 Résultats Légende :'''

Premier tour 
Le premier tour voit s'affronter des équipes en duel. Les 14 équipes victorieuses se qualifient pour la prochaine manche. Parmi les 14 équipes perdantes, les 4 équipes ayant marqué le plus de points vont aux repêchages.

Références

Liens externes 
 University Challenge

University Challenge